Премия «Небьюла» за лучшую повесть () ежегодно присуждается с 1966 года Американской ассоциацией писателей-фантастов (SWFA) за лучшие произведения, написанные в жанре научной фантастики или фэнтези и опубликованные или переведенные на английский язык в предыдущем календарном году. Художественное произведение определяется организаторами премии как повесть, если его текст содержит от 17 500 до 40 000 слов. Повести, опубликованные самиздатом, также имеют право на соискание премии. Лауреатам вручается награда в виде прямоугольного блока прозрачного пластика, внутрь которого заключены кварцевый кристалл и серебристая фигурка в форме спиралевидной туманности.

Номинантов и лауреатов премии избирают представители SWFA, при этом авторы необязательно должны быть членами ассоциации. Отбор повестей проводится каждый год с 15 ноября по 15 февраля, и шесть работ, набравших большее количество голосов, попадают в финальных список номинантов. Затем члены SWFA в течение марта проводят голосования, и в мае на церемонии Nebula Awards объявляют конечные результаты.

Победители и номинанты

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

См. также 
 Премия Хьюго за лучшую повесть
 Локус (премия)

Примечания

Ссылки 
 

Премия Небьюла
Списки лауреатов премий